1952 — одна́ ты́сяча девятьсо́т пятьдеся́т два — может означать:

 1952 — натуральное число между 1951 и 1953.
 1952 год — високосный год григорианского календаря.

В астрономии 
 NGC 1952 — Крабовидная туманность — газообразная туманность в созвездии Тельца, являющаяся остатком сверхновой SN 1054 и плерионом.

В литературе 
 1952 год в литературе

В искусстве 
 1952 год в кино
 1952 год в театре
 1952 год в истории изобразительного искусства СССР

В музыке 
 1952 год в музыке

В науке 
 1952 год в науке